La parella alemanya formada per Kevin Krawietz i Andreas Mies eren els defensors del títol i van aconseguir reeditar el títol, encara invictes en aquest torneig. Tot just eren la quarta parella que aconseguir reeditar el títol de Roland Garros en l'Era Open.

Caps de sèrie 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinals)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (3a ronda)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (quarts de final)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (2a ronda)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (3a ronda)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (3a ronda)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (final)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (campions)

  Wesley Koolhof /  Nikola Mektić (semifinals)
  Raven Klaasen /  Oliver Marach (1a ronda)
  John Peers /  Michael Venus (2a ronda)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (3a ronda)
  Jamie Murray /  Neal Skupski (quarts de final)
  Jérémy Chardy /  Fabrice Martin (3a ronda)
  Jürgen Melzer /  Édouard Roger-Vasselin (3a ronda)
  Austin Krajicek /  Franko Škugor (2a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 

2020
Competicions tennístiques del 2020